Le terme  peut renvoyer à :

 , une série télévisée
 Public Eye, une association suisse